Het ATP-toernooi van Madrid 2004 werd gehouden van 18 tot 24 oktober.Er werd gespeeld op hardcourtbanen in de Madrid Arena in Madrid, Spanje.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Madrid
ATP-toernooi van Madrid